Зике (нем. Syke) — многозначный термин.

 Зике — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.

  — нимфа, персонаж древнегреческой мифологии.

 Зике, Карл Карлович (1850/1—1890) — русский композитор, капельмейстер и педагог.